Presl ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Presl (* 1945), deutscher Politiker (SPD) und Eishockey-Schiedsrichter
 Jan Svatopluk Presl (1791–1849), tschechischer Professor und Naturwissenschaftler
 Karel Bořivoj Presl (1794–1852), böhmischer Botaniker